Briesen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 
Briesen, Spreewald – en ort och kommun i Amt Burg (Spreewald), Landkreis Spree-Neisse, Brandenburg
Briesen (Mark) – en ort och kommun i Amt Odervorland, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
Briesen, Friesack – en ort i stadskommunen Friesack, Landkreis Havelland, Brandenburg
Briesen, Halbe – en ort i kommunen Halbe, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
Briesen, Vetschau – ett bostadsområde i kommunen Vetschau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
Briesen, Gerswalde – en kommundel i kommunen Gerswalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Polen 
Kreis Briesen – historisk Landkreis i Västpreussen
Briesen – tyska namnet för en stad i Kujavien-Pommerns vojvodskap, se Wąbrzeźno
Briesen – tyska namnet för en by och kommun i Västpommerns vojvodskap, se Brzeżno

Tjeckien 
Briesen – tyska namnet för en by i Okres Svitavy, se Březina u Jevíčka

Slovakien 
Briesen – tyska namnet för staden Brezno

Personer 
von Briesen, flera tyska adelssläkter.
Alfred von Briesen (1849-1914), preussisk infanterigeneral.
Arthur von Briesen (1891-1981), tysk general i Wehrmacht.
August von Briesen (1935-2003), konstnär och illustratör.
Constantin von Briesen (1821-1877), preussisk politiker.
Kurt von Briesen (1883-1941), tysk infanterigeneral.
Ludwig von Briesen (1773-1859), preussisk landshövding.